Конъюнктивит

 Конъюнктивит — глазная болезнь.
 Конъюнктивит (Южный Парк) — эпизод мультсериала «Южный Парк».